Robert Brown (1773–1858) angol botanikus
 Robert Brown (1842–1895) angol felfedező
 Robert Brown (?–1935) angol labdarúgóedző
 Robert Brown (1921–1996) angol politikus
 Robert Brown (1921–2003) angol színész
 Robert Brown (1927–) amerikai színész
 Robert Brown (1947–) skót politikus
 Robert Brown (1950–) kanadai jégkorongozó